Ariarate ou Ariarates pode significar:

Reis da Capadócia 
Ariarate foi o nome de vários reis da Capadócia. Estes reis, cuja numeração é uma construção moderna (os antigos não usavam números de forma sistemática) foram:

 Ariarate I, rei que viveu oitenta e oito anos, reinou durante a invasão de Alexandre, o Grande, e foi morto (executado por empalamento, crucificação, enforcamento ou suicídio) por Pérdicas;
 Ariarate II, sobrinho do anterior, se refugiou na Arménia, e voltou após a morte de Pérdicas e de Eumenes de Cardia;
 Ariarate III, neto do anterior, reinou inicialmente sob a tutela dos selêucidas, e se aliou por casamento a Antíoco II Teos;
 Ariarate IV, filho do anterior, iniciou o reinado quando era criança, se casou com uma filha do rei selêucida Antíoco III Magno, mas depois se aliou aos romanos;
 Ariarate V, filho do anterior, morreu lutando, como aliado dos romanos, contra o usurpador Aristonico;
 Ariarate VI, filho do anterior, seus irmãos foram mortos por sua mãe, mas ele foi salvo. Casou-se com uma irmã de Mitrídates VI do Ponto, e foi assassinado a mando do cunhado;
 Ariarate VII, filho do anterior, assassinado pelas próprias mãos pelo tio Mitrídates VI do Ponto;
 Ariarate VIII, irmão do anterior, derrubado pelo tio Mitrídates VI do Ponto, morreu no exílio;
 Ariarate, filho de Mitrídates VI do Ponto, colocado, quando tinha oito anos de idade, como rei da Capadócia

Outros 
Além disso, Ariarate pode significar:
 Ariarate, ópera de Angelo Tarchi  (c.1760 - 1814)